Cornfeld est un patronyme porté notamment par :

 Bernie Cornfeld (1927-1995), comptable et financier britannique ;
 Stuart Cornfeld (1952-2020), producteur de cinéma américain.